Албергарі́я (, , «притулок, постій (для подорожніх, бідних)») — португальська власна назва. Від старопровансальського слова alberguaria, що має те саме значення.

Топоніми

Албергарія-а-Веля (стара Албергарія, власне Албергарія) — муніципалітет.
 Албергарія-а-Веля (парафія)
 Албергарія-а-Веля і Валмайор
 Албергарія-а-Нова (нова Албергарія)
 Албергарія-да-Серра
 Кабрейруш і Албергарія-да-Серра

Прізвища 
Албергарі́я — португальське прізвище.
 Лопу Суаріш де Албергарія

Примітки